Aretas () pode referir-se a:

 Aretas III — rei nabateu
 Aretas IV — rei nabateu
 Aretas V (gassânida) — rei gassânida
 Aretas (quindida) — rei quindida
 Aretas de Cesareia — arcebispo de Cesareia

Desambiguações de antropônimos